Петроградская:

 «Петроградская» — станция Петербургского метрополитена.
 Петроградская сторона — исторический район Санкт-Петербурга.
 Петроградская конференция — историческое событие 1917 года.
 Петроградская набережная — одна из набережных в Санкт-Петербурге.

См. также